El nombre Aster proviene de la antigua palabra griega ἀστήρ (astḗr), que significa "estrella".

Aster o ASTER pueden referirse a:

Ciencia y tecnología
 Aster (genus), un género de plantas con flores
 Áster, una estructura celular con forma de estrella, formada alrededor de cada centrosoma durante la mitosis
 Glaciar Aster, en la Antártida
 (1218) Aster, un asteroide del cinturón principal
 "Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer", un sensor japonés a bordo del satélite Terra
 Aster CT-80, una computadora holandesa para el hogar
 Aster Data Systems, una división de base de datos de Teradata
 Aster (tipografía), una clase de tipografía serif
 ASTER (nave espacial), una misión espacial de Brasil prevista para 2021

Automóviles
 Ateliers de Construction Mecanique l'Aster, un fabricante francés de automóviles y motores de 1900-1910
 Aster Società Italiana Motori, un fabricante de automóviles italiano de 1906-1908
 Aster (automóviles), un automóvil británico fabricado entre 1922 y 1930

Términos militares
 Aster (misil), familia de misiles tierra-aire, producidos conjuntamente por Francia, Gran Bretaña e Italia
 USS Aster, barco de la Armada de los Estados Unidos
 Dragaminas belga Aster (M915)
 Operación Aster, plan del ejército soviético en 1944 en Estonia

Otros usos
 Aster (compañía)
 Revolución de los Crisantemos (Aster Revolution en inglés), acontecida en Hungría en 1918

Personas

Con el nombre propio
 Aster Aweke (nacido en 1959), cantante etíope
 Aster Berkhof (nacido en 1920), escritor belga
 Aster Fissehatsion (nacido en 1951), político y preso político eritreo
 Aster Ganno (hacia 1872–1964), traductor de la Biblia etíope
 Aster Yohannes, preso político eritreo

Con el apellido
 Ari Aster (nacido en 1986), cineasta y guionista estadounidense
 Ernst Ludwig von Aster (1778-1855), general prusiano, sajón y ruso
 Jack Aster o Walter Russell Crampton (1877-1938), sindicalista, periodista y político australiano
 Jeannette Aster, directora de ópera canadiense nacida en Austria
 Misha Aster (nacido en 1978), productor, director, escritor y educador de ópera y música clásica canadiense
 Nian Aster, cineasta estadounidense

Personajes de ficción

Con el nombre propio
 Aster Laker, un personaje secundario del juegoTales of Symphonia: Dawn of the New World
 Anexo:Personajes de Yu-Gi-Oh! GX, del anime japonés Yu-Gi-Oh! GX

Con el apellido
 Molly Aster, de la serie Peter Pan
 Sajit Aster, del manga japonés Waltz in a White Dress

Véase también
 
 
 Asterismo (desambiguación)